Il campionato europeo dei piccoli stati di pallavolo maschile Under-20 è una competizione pallavolistica, organizzata dalla CEV, per squadre nazionali europee di stati con meno di un milione di abitanti, riservata a giocatori con un'età inferiore di 20 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni